Chrastice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Chrastice, Ortsteil von Staré Město, Okres Šumperk; siehe Chrastice (Staré Město)
Chrastice, Ortsteil von Skryje, Okres Havlíčkův Brod; siehe Chrastice (Skryje)

siehe auch: Chraštice